La cosa hace referencia a varios artículos:

Cine 
 The Thing from Another World, película de 1951 dirigida por Howard Hawks.
 The Thing (película de 1982), remake de la cinta anterior, dirigida por John Carpenter en 1982.
 The Thing (película de 2011), precuela a su vez de la versión anterior, dirigida por Matthijs van Heijningen Jr. en 2011.

Otros 
 La Cosa (Thing), personaje de Marvel Comics.
 La Cosa del pantano (Swamp Thing), personaje de DC Comics.
 La cosa (álbum), álbum del grupo CHC.